Нетерпинцы () — село,
Белоголовский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122680403. Население по переписи 2001 года составляло 191 человек.

Географическое положение 
Село Нетерпинцы находится на правом берегу реки Лопушанка,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Белокриница,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Носовцы,
на противоположном берегу — село Белоголовы.

История 
 1780 год — дата основания.

Примечания